Marcin Marian Wielgosz (ur. 25 października 1894 w Koźminie, zm. 2 sierpnia 1976 w Wieluniu) – żołnierz armii niemieckiej i sierżant Wojska Polskiego, uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, kawaler Orderu Virtuti Militari.

Życiorys 
Urodził się 25 października 1894 w Koźminie. Syn Macieja i Franciszki z Dolatów.

Obowiązkowo wcielony do niemieckiego 6 pułku grenadierów w Poznaniu. Już jako ochotnik został żołnierzem Armii Polskiej gen. Józefa Hallera, a następnie 27 pułku piechoty. Później zamieszkał w Wieluniu, gdzie zmarł 2 sierpnia 1976.

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari nr 1265
 Krzyż Niepodległości
 Miecze Hallerowskie

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (II Rzeczpospolita)
Żołnierze Armii Polskiej we Francji 1917–1919
Uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej (strona polska)
Podoficerowie II Rzeczypospolitej
Urodzeni w 1894
Zmarli w 1976
Żołnierze 27 Pułku Piechoty (II RP)
Ludzie urodzeni w Koźminie Wielkopolskim